Martin Schmitt (1968) – musicista tedesco
 Martin Schmitt (1978) – sciatore tedesco
 Martin Schmitt (1981) – schermidore tedesco